Борщагі́вська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Борщагівська вулиця — вулиця у місті Київ.
 Борщагівська вулиця — вулиця у селі Петропавлівська Борщагівка, Київська область, Києво-Святошинський район.

Вулиці